Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 1998./99. igrana u pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Poveznice 
 1. HNL 1998./99.
 2. HNL 1998./99.
 4. rang HNL-a 1998./99.
 5. rang HNL-a 1998./99.
 6. rang HNL-a 1998./99.
 7. rang HNL-a 1998./99.
 Hrvatski nogometni kup 1998./99.

Izvori 
 RSSSF: Croatia 1998./99.

1998./99. 
 3